David Finkel (1955) – giornalista statunitense
Fyvush Finkel (1922-2016) – attore statunitense
Hank Finkel (1942) – ex cestista statunitense
Howard Finkel (1950) – commentatore e annunciatore di wrestling statunitense
Raphael Finkel (1951) – informatico statunitense